Loft (woning), een soort woning. 

Films
Loft (2005), een Japanse film uit 2005
Loft (Belgische film), een Belgische film uit 2008
Loft (Nederlandse film), een Nederlandse remake van de Belgische film
The Loft (film), een Amerikaanse remake van de Belgische film

Muziekgroepen
The Loft (band), een Deense band
Loft (band), een Duitse band